Botasis ist der Familienname folgender Personen:
 Konstantino Botasis (1890–??), griechischer Fechter
 Panagiotis Botasis, griechischer Fußballspieler